Dellano est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1981), footbolleur espagnol ;
 Louise Dellano y Velasco (1662-1735), religieuse cistercienne et abbesse de l'abbaye de la Cambre en Belgique.

Patronyme hispanique